Manuel De Toni (né le  à Feltre, dans la province de Belluno, en Vénétie) est un joueur professionnel de hockey sur glace Italien.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il commence sa carrière avec le HC Alleghe dans la Serie A. Il a toujours porté les couleurs de cette équipe.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Italie de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 et a de nombreuses éditions du championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995|| HC Alleghe|| Alpenliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| HC Alleghe || Alpenliga || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|- 
| 1995-1996|| HC Alleghe || Serie A|| 23|| 1|| 1|| 2|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| HC Alleghe || Serie A2|| 34|| 7|| 10|| 17|| 22|| || || || || 
|- 
| 1997-1998|| HC Alleghe || Serie A || 48|| 16|| 10|| 26|| 26|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Alleghe|| Alpenliga || 29|| 6|| 4|| 10|| 4|| || || || || 
|- 
| 1999-2000|| HC Alleghe|| Serie A|| 46|| 38|| 26|| 64|| 34|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HC Alleghe|| Serie A|| 40|| 13|| 15|| 28|| 28|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|- 
| 2001-2002|| HC Alleghe|| Serie A|| 41|| 8|| 15|| 23|| 46|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HC Alleghe|| Serie A|| 36|| 7|| 10|| 17|| 63|| || || || || 
|- 
| 2003-2004|| HC Alleghe|| Serie A|| 40|| 12|| 24|| 36|| 22|| 3|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| 2004-2005|| HC Alleghe|| Serie A|| 36|| 8|| 17|| 25|| 32|| || || || || 
|- 
| 2005-2006|| HC Alleghe|| Serie A|| 40|| 5|| 16|| 21|| 18|| 10|| 3|| 6|| 9|| 14
|-
| 2006-2007|| HC Alleghe|| Serie A|| 32|| 6|| 8|| 14|| 34|| 10|| 0|| 1|| 1|| 26
|- 
| 2007-2008|| HC Alleghe|| Serie A|| 30|| 3|| 10|| 13|| 28|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HC Alleghe|| Serie A|| 35|| 6|| 6|| 12|| 26|| || || || || 
|- 
| 2009-2010|| HC Alleghe|| Serie A|| 36|| 5|| 6|| 11|| 12|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2010-2011|| HC Alleghe|| Serie A|| 40|| 5|| 7|| 12|| 34|| 5|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2011-2012 || HC Alleghe || Serie A || 38 || 1 || 10 || 11 || 24 || 11 || 6 || 4 || 10 || 16
|-
| 2012-2013 || HC Alleghe || Serie A || 39 || 6 || 4 || 10 || 44 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2013-2014 || HC Alleghe || Serie B || 17 || 10 || 13 || 23 || 10 || 8 || 5 || 16 || 21 || 10
|-
| 2014-2015 || HC Alleghe || Serie B || 15 || 4 || 11 || 15 || 20 || 8 || 0 || 9 || 9 || 6
|-
| 2015-2016 || HC Alleghe || Serie B || 26 || 4 || 20 || 24 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC Fassa || Serie A || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || HC Alleghe || Serie B || 15 || 12 || 10 || 22 || 22 || 4 || 0 || 2 || 2 || 8

Notes et références 

Naissance en janvier 1979
Naissance à Feltre
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du HC Alleghe
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Fassa